Илија Марковић може да се односи на:

 Илија Марковић (кнез), кнез поцерске кнежине из времена Првог српског устанка.
 Илија Марковић (учитељ) (1842—1929), учитељ из Мошорина.